Buchanan County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Buchanan County (Iowa)
 Buchanan County (Missouri)
 Buchanan County (Virginia)